Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Joost Winnink 6-7, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Leander Paes (Campione)
 Martin Sinner (primo turno)
 Bing Pan (semifinali)
 Joost Winnink (finale)

 Andrei Rybalko (quarti di finale)
 Assente
 Eric Amend (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1994